Уиннемакка — американский город в Неваде.

  (ок. 1820–1882) — вождь североамериканского племени пайотов.
 Уиннемакка, Сара (ок. 1841—1891) — американская писательница, первая индейская писательница на английском языке.